Lenton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Lenton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire